Friedrichsaue – frazione della città di Seeland (Sassonia-Anhalt)
 Friedrichsaue – frazione del comune di Zechin (Brandeburgo)